William de Blois ist der Name folgender Personen:

* William de Blois (Bischof, Lincoln) († 1206), anglonormannischer Geistlicher, Bischof von Lincoln
 William de Blois (Bischof, Worcester) († 1236), englischer Geistlicher, Bischof von Worcester

Siehe auch:
 Wilhelm von Blois (Wilhelm mit den weißen Händen; 1135–1202), französischer Geistlicher, Erzbischof von Reims
 Wilhelm (Boulogne) (Wilhelm von Blois; um 1132–1159), Graf von Boulogne und Mortain